Amaga kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Amagá (ort), Antioquia, 
 Amagá (kommun), Antioquia,

Filippinerna 

 Amaga (ort i Filippinerna), Caraga, Province of Surigao del Sur, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar